Windows-1258, znane także jako CP-1258, bądź WinVietnamese, jest 8–bitowym kodowaniem znaków zaprojektowanym do pokrycia języka wietnamskiego, jest używane w systemie Microsoft Windows. Korzysta z łączonych znaków diakrytycznych. Nie jest kompatybilne z kodowaniem VISCII, jest natomiast podobne do Windows-1252, różniąc się brakującymi znakami „Š” i „Ž” (które do CP1252 zostały dodane później), czterema literami z diakrytykami zastąpionymi samymi łączonymi znakami diakrytycznymi, oraz kilkoma innymi zmienionymi kombinacjami litera/znak diakrytyczny.

Użycie łączonych diakrytyków spowodowało, że Windows-1258 może pokryć dużą liczbę kombinacji litera/znak diakrytyczny z języka wietnamskiego bez konieczności uszczuplenia pokrycia symboli, bądź znaków kontrolnych.

Porównanie z Windows-1252 

Gdzie „NZ” oznacza znak niezdefiniowany w kodowaniu, „Znak” oznacza znak wspólny dla obydwu kodowań, „◌” to łączony znak diakrytyczny, a „   ” to kontrolny znak formatujący o zerowej szerokości.

Tablica kodów 
Poniższa tabela przedstawia znaki i ich szesnastkowe kody w Windows-1258.

W powyższej tabeli znak o kodzie 0x20 to zwykła spacja, 0xA0 to twarda spacja, a znak 0xAD to miękki dywiz.

„ZK” oznacza znak kontrolny.

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z Windows-1258 w Unicode.

Linki zewnętrzne 
 Archiwalna strona producenta o Windows-1258 

Strony kodowe Windows